A-ROSA Flussschiff GmbH — немецкая судоходная компания в форме GmbH (общества с ограниченной ответственностью) со штаб-квартирой в Ростоке Германия. Все экипажи и обслуживающий персонал десяти судов компании числятся в штате расположенного в городе Кур в Швейцарии дочернего предприятия A-ROSA Reederei GmbH. В 2013 году флот компании пополнится ещё одним комфортабельным речным круизным судном.

История 
Своим происхождением предприятие обязано образованному компаниями Deutsche Seereederei (DSR) и P&O совместному немецко-британскому предприятию Seetours, которое в 2002 году впервые вышло на рынок речных круизов по Дунаю под маркой A'ROSA и с двумя судами A'Rosa Bella и A'Rosa Donna. В 2003 году дунайская флотилия пополнилась судном A-Rosa Mia, а в 2004 году - A-Rosa Riva. В 2005 году ещё два новых судна, A-Rosa Luna и A-Rosa Stella, вышли на французские реки: Рону и Сону. В 2008 году компания решила предложить круизы и по немецким рекам: Рейну, Майну и Мозелю и заказала для этих целей ещё три новых судна на верфи Neptun Werft, которые были поставлены: A-Rosa Aqua в 2009, A-Rosa Viva в 2010 и A-Rosa Brava в 2011 году. В 2011 году возникла идея осуществления круизов одновременно по Рейну и Дунаю, для чего потребовались низкие двухпалубные суда для прохода по каналу Рейн-Майн-Дунай. Новые суда, как и предыдущие, были заказаны на верфи Neptun Werft. В 2012 году было построено и введено в эксплуатацию речное круизное судно A-Rosa Silva, ставшее десятым судном компании A-ROSA Flussschiff. В 2014 году в эксплуатацию будет введено речное круизное судно A-Rosa Flora.

Флот компании 
Суда A-ROSA Flussschiff GmbH ходят под флагом ФРГ, находятся в собственности компании, порт приписки Росток.

Источники

Ссылки 
 Официальная страница компании A-ROSA Flussschiff GmbH 

Судоходные компании Германии